Дондуков-Корсаков — фамилия; имеет женскую форму Дондукова-Корсакова.

 Известные носители 
 Дондуков-Корсаков, Александр Михайлович (1820—1893) — русский генерал и государственный деятель, участник Кавказских походов и Крымской войны. 
 Дондуков-Корсаков, Михаил Александрович (1794—1869) — чиновник Министерства народного просвещения, вице-президент Санкт-Петербургской Академии наук, тайный советник, цензор. 
 Дондукова-Корсакова, Мария Михайловна (1827—1909) — русская благотворительница из рода Дондуковых-Корсаковых.